

Aziende 
 Gpi – gruppo italiano quotato alla Borsa Italiana che offre servizi tecnologici alla sanità, al sociale e alla pubblica amministrazione

Sigle 
 General Purpose Interface – Sistemi di contatti standardizzato per il controllo e la sincronizzazione di apparati in ambito televisivo.
 Genuine Progress Indicator – indice di progresso effettivo
 Gordon Personal Inventory – test di personalità
 Gruppo problemistico italiano – Associazione scacchistica

Chimica 
 GPI – glicosilfosfatidilinositolo

Codici 
 GPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guapi (Colombia)